Ludwig Wilhelmi oder Ludwig Wilhelmy ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Ferdinand Wilhelmy (1812–1864), deutscher Physiker und Physikochemiker
 Ludwig Wilhelm Wilhelmi (1796–1882), deutscher Geistlicher, Landesbischof von Nassau